Тарсак () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Тарсак () — коммуна во Франции, департамент Жер